Sułkowscy herbu Łodzia – polski ród szlachecki
 Sułkowscy herbu Sulima – polski ród szlachecki